Анізі́-ле-Шато́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 14 км на південний захід від Лана.

Історія 

1 січня 2019 року Анізі-ле-Шато, Фокукур i Лізі було об'єднано в новий муніципалітет Анізі-ле-Гран.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 852 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1969,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анізі-ле-Шато на сайті французького Національного інституту географії
 Анізі-ле-Шато на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анізі-ле-Шато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена